Луаро́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на захід від Парижа, 105 км на північний схід від Нанта, 13 км на захід від Лаваля.

Історія 

1 січня 2016 року Луарон і Рюїє-ле-Гравле було об'єднано в новий муніципалітет Луарон-Рюїє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 564 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1541,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Луарон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Маєнн